Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 8 по 11 августа на территории Самбодрома. Квалификационный раунд состоится 5 августа. В соревнованиях примут участие 64 спортсменки из 40 стран. Олимпийской чемпионкой 2012 года в данной дисциплине является южнокорейская лучница Ки Бо Бэ, которая выступает и в Рио.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Соревнование

Квалификационный раунд 
В квалификации спортсменки выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и т.д.

Плей-офф 
В поединках на выбывание спортсменки выполняют по три выстрела. Лучница, набравшая за эту серию большее количество очков, получает 2 очка. Если же обе лучницы набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучница, первой набравшая 6 очков.

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Стрельба из лука на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации стрельбы из лука (FITA)